Жак Даниэль Мише́ль Пикколи́ (; 27 декабря 1925, Париж — 12 мая 2020) — французский актёр театра и кино, сценарист и кинорежиссёр.

Биография 
Родился в семье музыкантов, выходцев из Италии. Окончил школу драматического искусства и в 1945 году сыграл свою первую роль в кино — в фильме Кристиана-Жака «Колдовство» (Sortileges). Прославился после фильма Жана-Люка Годара «Презрение». Снялся в более чем 100 фильмах.

Награды 
 1980 — Каннский кинофестиваль — лучший актёр («Прыжок в пустоту»)
 1982 — Берлинский кинофестиваль «Серебряный медведь» — лучший актёр («Странное дело»; со С. Скарсгардом в «Простодушном убийце»)
 Сезар-1982 — лучший актёр («Странное дело») (номинация)
 Сезар-1985 — лучший актёр («La Diagonale du fou») (номинация)
 Сезар-1991 — лучший актёр («Милу в мае») (номинация)
 Сезар-1992 — лучший актёр («Прекрасная спорщица») (номинация)
 1997 — Венецианский кинофестиваль — Filmcritica «Bastone Bianco» Award — лучший фильм («Alors voila»)
 European Film Award-2001 — лучший актёр («Я сдал дом») (номинация)
 Специальная награда за вклад в развитие кино European Film Awards

Фильмография 

 1945 — Заклинания / Sortilèges — житель деревни 
 1949 — Рассвет / Le point du jour — Жорж Гоэль
 1949 — Аромат дамы в чёрном / Le Parfum de la dame en noir — Лебель
 1951 — Адрес неизвестен / Sans laisser d’adresse — журналист в архивах
 1951 — Террор в Оклахоме / Terreur en Oklahoma
 1952 — Судьбы / Destinées
 1955 — Большие манёвры / Les Grandes Manœuvres
 1955 — Французский канкан / French Cancan
 1955 — Дурные встречи / Les Mauvaises rencontres
 1956 — Смерть в этом саду / La mort en ce jardin
 1956 — Мария-Антуанетта — королева Франции / Marie-Antoinette reine de France
 1958 — Воскресные друзья / Les Copains du dimanche
 1959 — Зверь в засаде / La Bête à l’affût
 1961 — Свидание / Le Rendez-vous
 1962 — День и час
 1962 — Стукач / Le Doulos
 1962 — Ступени супружеской жизни / Climats
 1963 — Презрение / Le Mépris
 1964 — Дневник горничной / Le journal d’une femme de chambre
 1964 — Шанс и любовь / La Chance et l’Amour
 1965 — Убийца в спальном вагоне / Compartiment Tueurs
 1966 — Воровка / La voleuse
 1966 — Горит ли Париж? / Paris brûle-t-il?
 1966 — Создания / Les créatures
 1967 — Девушки из Рошфора / Les demoiselles de Rochefort
 1967 — Дневная красавица / Belle de Jour
 1968 — Капитуляция / La chamade
 1968 — Бенжамен, или Дневник девственника / Benjamin
 1969 — Диллинджер мёртв / Dillinger è morto
 1969 — Млечный путь / La Voie lactée
 1969 — Топаз / Topaz
 1970 — Мелочи жизни / Les choses de la vie
 1971 — Аудиенция / L’udienza
 1971 — Макс и жестянщики / Max et les ferrailleurs
 1971 — Чудовищная декада / La decade prodigieuse
 1972 — Скромное обаяние буржуазии / Le charme discret de la bourgeoisie
 1972 — Похищение в Париже / L’attentat
 1973 — Кровавая свадьба / Les noces rouges — Пьер Маури
 1973 — Большая жратва / La Grande Bouffe
 1973 — Темрок / Themroc
 1974 — Венсан, Франсуа, Поль и другие / Vincent, Francois, Paul et les autres
 1974 — Не тронь белую женщину / Touche pas a la femme blanche
 1974 — Призрак свободы / Le fantôme de la liberté
 1974 — Адское трио / Le trio infernal
 1975 — Семь смертей по рецепту / Sept morts sur ordonnance
 1976 — Последняя женщина /  
 1976 — Мадо / 
 1976 — Тодо модо /Todo modo
 1976 — Ф… как Фэрбэнкс / F… Comme Fairbanks
 1977 — Обвинитель / L’Imprécateur
 1977 — Испорченные дети / Des enfants gates
 1977 — Этот смутный объект желания / Cet obscur objet du desir (озвучивание Фернандо Рея во французской версии)
 1979 — Смятение чувств / La confusion des sentiments
 1980 — Прыжок в пустоту / Salto nel vuoto — Мауро Понтичелли
 1980 — Атлантик-Сити / Atlantic City
 1980 — Доктор Тейран / Docteur Teyran — доктор Жан Тейран
 1981 — Странное дело / Une étrange affaire
 1982 —  / Une chambre en ville — Эдмон Леруайе
 1982 — Ночь Варена (Новый мир) / La Nuit de Varennes (Il Mondo Nuovo) — Людовик XVI
 1982 — Страсть / Passion — Мишель Булар
 1982 — Шпион, встань / Espion, lève-toi
 1982 — Прохожая из Сан-Суси / La Passante du Sans-Souci
 1983 — Цена риска / Le Prix du danger
 1984 —  / Le Matelot 512 (реж. ) — Рассказчик
 1985 — Уйти, вернуться / Partir Revenir
 1987 — Болезнь любви / Maladie d’amour
 1990 — Милу в мае / Milou en mai — Милу Вьюзак
 1991 — Очаровательная проказница / La belle noiseuse
 1992 — Бал недотёп / Le Bal des casse-pieds
 1992 — Ужин / Le Souper
 1993 — Психи на воле / La Cavale des fous
 1995 — Сто и одна ночь Симона Синема / Les cent et une nuits de Simon Cinéma
 1996 — Безрассудный Бомарше / Beaumarchais, l’insolent
 1996 — Попутчица / Compagna di viaggio
 1997 — История преступления / Généalogies d’un crime
  — Влюблённые / Так что / Alors voilà (Германия, Франция)
 1999 — Самое счастливое место на Земле / Le plus beau pays du monde
 1999 — Ничего о Робере / Rien sur Robert
 2000 — Актёры / Les acteurs
 2003 — Тот день / Ce jour-là
 2003 — Малышка Лили / La Petite Lili
 2006 — Сады осенью / Jardins en automne
 2007 — У каждого своё кино — Никита Хрущёв
 2008 — На войне / De la guerre
 2011 — У нас есть Папа! / Habemus Papam
 2012 — Корпорация «Святые моторы» / Holly Motors

Роли в театре 
  — Шпигельский — «Месяц в деревне», по пьесе И. С. Тургенева, реж. Андре Барсак — Театр «Ателье» / Théâtre de l’Atelier
  — Гаев — «Вишнёвый сад», по пьесе А. П. Чехова, реж. Питер Брук

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Люди, чей прах был развеян
Умершие от инсульта